

Cinema 
Faet (), filme tailandês de Banjong Pisanthanakun e Parkpoom Wongpooml 
Alone (2020), filme estadunidense com Jules Willcox

Música 
Alone (canção dos Bee Gees)
Alone (canção de Falling in Reverse)
Alone (canção de Heart)
Alone (canção de Lasgo)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música